Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2013 war ein Snookerturnier, das vom 6. bis 8. Dezember 2013 im BK Bingo in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde zum fünften Mal Serhij Issajenko, der im Finale den Weißrussen Sjarhej Melnitschenok mit 4:0 besiegte. Den dritten Platz belegten Ihor Slobodjanjuk und Ruslan Ostrowskyj. Titelverteidiger war der ehemalige Profi Alan Trigg, der in diesem Jahr nicht teilnahm. Die beiden teilnehmenden Frauen, Nadija Mochnjuk und Oleksandra Sjerowa, schieden sieglos in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 39 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Mit dem Weißrussen Sjarhej Melnitschenok nahm ein Spieler aus dem Ausland an der offenen Meisterschaft teil.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (7 Sieger der Hauptrunde und 25 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
14 Spieler (7 Verlierer der Hauptrunde gegen 7 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
16 Spieler (7 Sieger der 1. Verliererrunde und 9 Verlierer der 1. Gewinnerrunde) 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde) 

|

|}
|}

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel traf der Rekordmeister Serhij Issajenko auf den Weißrussen Sjarhej Melnitschenok, der erstmals an der ukrainischen Meisterschaft teilnahm und im Frührjahr zum ersten Mal ins Finale der nationalen Meisterschaft seines Heimatlandes eingezogen war. Beide Finalisten hatten im Turnierverlauf lediglich einen Frame verloren; Issajenko hatte im Halbfinale gegen Ihor Slobodjanjuk den dritten Frame verloren und Melnitschenok gab im Vorrundenspiel gegen Oleksij Dobrowolskyj einen Frame ab. Serhij Issajenko stand nach 2005, 2006, 2007 und 2009 zum vierten Mal im Endspiel und hatte stets gewonnen.

Nachdem Issajenko den ersten Frame knapp für sich entschieden hatte, spielte er im zweiten Frame mit 68 Punkten das höchste bekannte Break des Turniers. Der dritte Durchgang gestaltete sich ausgeglichener, wobei erneut der Rekordmeister gewann. Den vierten Frame sicherte sich Issajenko mit 56:8 Punkten und wurde somit fünften Mal ukrainischer Meister.

Einzelnachweise 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Kiew